Кладбище Святого креста () — римско-католическое кладбище в Калвер-Сити, Калифорния, США, находящееся в ведении архиепархии Лос-Анджелеса.

Описание 
Кладбище было открыто в 1939 году на холмистой местности бывшего ранчо Ла Баллона площадью 81 га архиепархией Лос-Анджелеса. Изначально разрешалось устанавливать только плоские надгробные плиты, а памятники и склепы были под запретом. В 1954 году в юго-западной части кладбища японско-американским ландшафтным дизайнером и строителем Рёзо Ф. Кадо был сооружён грот с искусственными пещерами, водопадами, садом камней и статуями Девы Марии. В дальнейшем участок рядом с гротом использовался для захоронения многих знаменитостей — актёров, режиссёров и других представителей шоу-бизнеса.

Одной из первых звёзд, похороненных здесь, был Бела Лугоши, прославившийся ролью Дракулы. После похорон его могила стала своеобразным центром притяжения поклонников мрачных субкультур. В 1990 году рок-группа группа «The Cramps» подписала на могиле актёра контракт с «Enigma Records». Среди других знаменитостей, похороненных на кладбище — Рита Хейворт, Мэри Астор, Шарль Буайе, Шерон Тейт, Джеки Куган, Бинг Кросби, Джон Форд, Лоретта Янг.

В настоящее время кладбище открыто для публичного посещения.

Известные захоронения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Кладбища по алфавиту